Finale TOTO KNVB beker 2017/18 (mannen)
 Finale TOTO KNVB beker 2017/18 (vrouwen)